Giovanni Fenati – pianista, compositore e direttore d'orchestra italiano
 Massimo Fenati – fumettista, illustratore e animatore italiano
 Romano Fenati – pilota motociclistico italiano